Jack Cohen (1886-1965) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Liverpool Fairfield
 Jack Cohen (1898-1979) – brytyjski przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, założyciel Tesco.
 Jack Cohen (1919-2012) – amerykański rabin rekonstrukcjonistyczny, filozof
 Jack Cohen (ur. 1933) – brytyjski biolog i autor książek popularnonaukowych (m.in. współautor Nauki Świata Dysku)